De Europese kampioenschappen turnen 2020 werden gehouden van 9 tot en met 20 december 2020 in Mersin, Turkije. De wedstrijd was oorspronkelijk gepland van 30 april tot 3 mei 2020 in Parijs, Frankrijk, maar werd verschoven vanwege de COVID-19-pandemie. Bakoe, Azerbeidzjan, werd aangekondigd als vervangende gastheer, voordat het evenement werd verplaatst naar Mersin. De wedstrijd was oorspronkelijk een Olympisch kwalificatie-evenement, maar werd niet als zodanig aangeduid in het licht van de aanhoudende pandemie, om te voorkomen dat ledenfederaties onder druk zouden worden gezet om deel te nemen als zij daartoe niet bereid waren.

European Gymnastics verbood de Poolse Gymnastiek Federatie om atleten te sturen vanwege uitstaande financiële verplichtingen als gevolg van hun gastheerschap voor de 2019-editie van het evenement.

Medailles

Vrouwen 

2020
Turnen